Bosznia-Hercegovina
 Mala Sočanica, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Velika Sočanica, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Sočanica, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Koszovó
 Sočanica, falu Leposavić községben a Kosovska Mitrovicai körzetben